La saison 1998-1999 de la JSM Béjaia, club de football algérien, voit l'équipe évoluer en Super Division pour la  fois dans son histoire.
Il joue aussi en trois compétitions, le championnat, coupe d'Algérie et la coupe de la ligue.

Matchs de championnat

Journées 1 à 13 

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

Journées 14 à 26 

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
| effectif 1  = 
| effectif 2  = 
| entraîneur 1 = 
| entraîneur 2 = 
|rapport      = 
}}

Classement final

Groupe A (Centre-Est)

Matchs de coupe

Matchs de coupe de la Ligue

Notes et références

Liens externes 
 Official Site

Béjaia
1998-1999
Football en Algérie en 1998
Football en Algérie en 1999